Гот(т)либ (от  — дословно «Бог любит») — мужское имя и фамилия немецкого, еврейского и скандинавского происхождения. Известные носители:

Фамилия

А 
 
 Готлиб, Аллан (1928—2020) — канадский юрист, государственный деятель и дипломат.
 Готлиб, Арнольд Давидович (1895—1968) — советский учёный.
 Готлиб, Арсен Борисович (род. 1967) — российский кинопродюсер.
 Готлиб, Артём Артёмович, более известный как Slava Marlow (род. 1999) — российский музыкальный продюсер, видеоблогер и рэп-исполнитель.

И—Р 
 Готлиб, Иегошуа (1882—1940) — еврейский журналист (идиш), общественный деятель.
 Готтлиб, Иоан (1929—2011) — румынский физик еврейского происхождения, профессор Ясского Университета.
 Готтлиб, Карл (род. 1938) — американский сценарист.
 Готтлиб, Лея (1918—2012) — израильский модельер, основательница пляжной моды.
 Готтлиб, Леопольд (1883—1934) — польский еврейский художник, брат М. Готтлиба.
 Готтлиб, Мауриций (1856—1879) — польский еврейский художник, брат Л. Готтлиба.
 Готлиб, Михаил Давидович (1907—1978) — советский композитор, пианист и музыкальный педагог.
 Готлиб, Олег Маркович (1951—2016) — российский китаевед, специалист по грамматике китайского языка и этнологии Китая.
 Готтлиб, Рудольф (более известен как Рудольф Юлиус Эмануэль Клаузиус; 1822—1888) — немецкий физик, механик и математик.

С

Ф, Х, Э 
 Готлиб, Феликс Иосифович — советский пианист, музыкальный педагог.
 Готлиб, Хелена (1885—1943) — польская актриса театра и кино на идише.
 Готтлиб, Эдди (1898—1979) — американский баскетболист, тренер и спортивный менеджер.
 Готлиб, Эди (род. 1992) — израильский и российский футболист.
 Готлиб, Эммануил Давидович (1908—1991) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Готлиб, Энн (в замужестве Шульгин, 1931—2022) — американская публицистка.

Составные фамилии 
 Готалов-Готлиб, Артемий Григорьевич (Арон Гиршевич Готалов-Готлиб; 1866—1960) — российский педагог, историк и публицист; один из авторов «ЭСБЕ».
 Коц-Готлиб, Кристина Валерьевна (род. 1983) — украинская модель и певица, участница женской поп-группы ВИА Гра.

См. также 
 Готлоб
 Эрнст Готлиб (1620—1654) — князь Ангальт-Плёцкау из династии Асканиев.

Немецкие мужские имена